JLR est un sigle qui peut désigner :
 Jeunes libéraux-radicaux suisses, la section jeune du Parti libéral-radical ;
 Jaguar Land Rover, un constructeur automobile anglais, filiale du groupe indien Tata Motors.